Liskova, Lišková, Lisková bzw. Lísková bezeichnet

 Lisková, Gemeinde im Okres Ružomberok, Slowakei
 Lísková (Nemanice), Ortsteil von Nemanice, Okres Domažlice, Tschechien
 Lísková (Svatava), Wüstung in der Gemeinde Svatava, Okres Sokolov, Tschechien

 Antonia Liskova (* 1977), Schauspielerin
 Hana Lišková (* 1952), tschechische Sportgymnastin